Виталий Станиславович Вацкевич (12 февраля 1928, Каменское, Украинская ССР — 15 сентября 1992) — советский футболист, нападающий.

Биография 
В 1947—1951 годах играл за «Сталь» / «Металлург» из родного Днепродзержинска. В 1952—1955 годах выступал в составе московского «Торпедо». В 1956—1957 годах за кишинёвский «Буревестник» провёл 32 игры, забил 11 голов. В 1957 году сыграл одну игру за «Торпедо», в 1958 — одну игру за ленинградский «Адмиралтеец», после чего перешёл на тренерскую работу. В 1958—1959 годах тренер в московском «Фрезере», затем работал главным тренером в командах «Днепровец» Днепродзержинск (1961—1962), «Авангард» Тернополь (1963—1964, 1968), «Металлург» Липецк (1965—1966), «Коммунарец» Коммунарск (1967), «Спартак» Петрозаводск (1969—1972), «Луч» Загорск (1974—1976).

Скончался 15 сентября 1992 года.

Достижения 
 Обладатель Кубка СССР: 1952.
 Бронзовый призер чемпионата СССР: 1953.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Сталь» Каменское
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Зимбру»
Игроки ФК «Адмиралтеец»
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Строитель» Тернополь
Тренеры ФК «Металлург» Липецк
Тренеры ФК «Сталь» Алчевск
Тренеры ФК «Карелия-Дискавери»